"Miacis" gracilis је изумрла врста плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Miacis" gracilis је у почетку била уврштена унутар изумрлог рода Miacis. Касније је ова врста била класификована као дио полулације врсте Procynodictis vulpiceps, али се пак утврдило да се ради о засебној врсти сисара. У каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник кладуса Carnivoraformes. Међутим, у истраживању из 2016. године је ова врста била уврштена као примитивни представник псолике звијери, али у истраживању из 2021. године је ова класификација оповргнута.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Miacis" gracilis.

Временска распрострањенст врсте "Miacis" gracilis унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара